Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

100e régiment d'infanterie
100e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires